De 12e editie van het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Copa Telmex) vond plaats van 18 tot en met 24 februari 2008. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires